I termini The Call of Cthulhu e Call of Cthulhu si riferiscono a diverse voci.

 Il richiamo di Cthulhu (The Call of Cthulhu) – racconto del 1928 di Howard Phillips Lovecraft
 Il richiamo di Cthulhu (The Call of Cthulhu) – gioco di ruolo del 1981
 Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth – videogioco del 2005
 The Call of Cthulhu – film del 2005
 Call of Cthulhu – videogioco del 2018
 The Call of Cthulhu – singolo dei Nanowar of Steel
 The Call of Ktulu – brano musicale dei Metallica del 1984

Pagine correlate
 Il richiamo di Cthulhu (disambigua)